Afeldi Ágost (,  – , ) német katolikus pap.

Jegyzetek

További információk 

1480-ban született személyek
A 16. században elhunyt személyek
Alsó-szászországiak
Ferencesek
Német katolikus papok